Хатінь:

 Хатінь (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Хатінь (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Хатінь